Saint-Estèphe est un nom qui peut désigner :

Toponyme 
 Saint-Estèphe, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Roullet-Saint-Estèphe
 Saint-Estèphe, commune française de la Dordogne
 Saint-Estèphe, commune française de la Gironde

Vin 
 Saint-estèphe (AOC), un vin rouge du médoc, produit sur la commune de Saint-Estèphe (Gironde).